Portage bezeichnet:

 eine Stelle, an der Kanus oder andere Boote über Land transportiert werden, siehe Portage (Kanu)
 die Warenladung an Bord eines Schiffes, siehe Frachtgut
 die Pakotille, d. h. das Gepäck der Schiffsbesatzung
 Methode in der Frühförderung behinderter Kinder
 das Paketverwaltungsprogramm der Gentoo Linux Distribution, siehe Gentoo Linux#Portage

Folgende Orte oder geographischen Markierungen:
 Grand Portage, Minnesota
 Portage (Indiana)
 Portage (Michigan)
 Portage (New York)
 Portage (Ohio)
 Portage (Pennsylvania)
 Portage (Utah)
 Portage (Washington)
 Portage (Wisconsin)
 Portage County (Wisconsin)
 Portage County (Ohio)
 Portage la Prairie, Manitoba, Kanada 
 Portage-Gletscher, Alaska
 Portage Township (Michigan)
 Portage Township (Pennsylvania)
 Portage (Neuseeland)
 Portage Bridge im Bundesstaat New York
 Portage Creek, Alaska
 Portage Lake, Maine
 Yukon-Kuskokwim Portage 

Siehe auch: